Skogsbergia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Poulsen 1962. Skogsbergia ingår i familjen Cypridinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Skogsbergia